Voici la liste des planètes mineures numérotées de 329001 à 330000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 329001 à 330000

329001-329100

329101-329200

329201-329300

329301-329400

329401-329500

329501-329600

329601-329700

329701-329800

329801-329900

329901-330000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000